(Временное) Высшее Церковное управление, (В)ВЦУ может означать:

 Высшее церковное управление (обновленчество) (самочинное ВЦУ) — «Живая церковь», 1920-е.
 Временное высшее церковное управление на Юге России (ВВЦУ ЮВР) — временное церковное управление, сформированное на состоявшемся 19—24 мая 1919 года Юго-Восточном русском церковном соборе в Ставрополе иерархами Юга России, территории которых были отрезаны от Патриарха фронтами гражданской войны.
 Высшее Церковное Управление (Париж) (1920-е)
 Высшее русское церковное управление за границей (ВРЦУ), оно же Временное Высшее Церковное Управление (ВВЦУ) РПЦЗ.
 Временное Высшее Церковное Управление (РПЦЗ (А) — РПЦЗ (А), с 2007 года.

 Высший церковный совет Русской православной церкви (канонической).
 Всеукраинское высшее церковное управление (ВУВЦУ) раскольников-автокефалистов (Украинская автокефальная православная синодальная церковь).
 Высшее церковное управление Российской православной церкви раскольников (с 2005).
 Временное высшее церковное управление Российской православной свободной церкви (ВВЦУ РПСЦ, Российская православная автономная церковь)
 Временное высшее церковное управление Российской православной церкви (ВВЦУ РосПЦ, Русская древлеправославная церковь).